Illes Sula, grup d'illes pertanyents a Indonèsia.
 Sula (gènere), gènere d'ocells marins de la família de súlids (Sulidae).
 Sula (Noruega), un municipi del comtat de Møre og Romsdal, Noruega.